

Вал 
 Рол — вал, коток, циліндр, що обертається.
 Рол — сувій циліндричної форми.
 Рол — машина для розмелювання волокнистих матеріалів у виробництві паперу та картону

Особи

Прізвище 
Рол (, від ) — прізвище німецького походження в англомовних країнах
 Девід Рол ( 1950) — англійський історик і археолог
 Кейсі Рол ( 1991) — канадська актриса

Топоніми

Понте-ду-Рол — парафія.

Інше 
 Рол  — те саме, що й ролик.
 Рол — те саме, що й рулон.
 Роли (, ) — поширена назва японської страви макі-дзуші

Див. також 
 Ролл — прізвище

Примітки